Die Kathedrale zu Unserer Lieben Frau von Kasperov in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine, ist ein Kulturdenkmal mit der Nummer 48-101-0195.

Geschichte 
Der Bau der Kathedrale begann 1904 nach dem Entwurf des Architekten Eppinger (ukrainisch: Федір Іванович Еппінгер). Der Stadtarchitekt Schtukenberg (ukrainisch: Євге́н Анто́нович Штукенбе́рг) realisierte den Bau.

Namensgebung 
Benannt wurde sie 1908 nach der Ikone der Gottesmutter von Kasperov. Die Ikone gehörte früher der Gutsbesitzerin Juliana Johannovna Kasperov (ukrainisch: Иулиании Иоанновны Касперовой).

Rezeption 
Die Kathedrale wurde am 13. September 2014 in der Serie „Schönheit und Stolz der Ukraine“ als Briefmarke herausgegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mykolajiw
Kirchengebäude in der Ukraine
Liebfrauenkirche
Kulturdenkmal (Ukraine)
Sakralbau in der Oblast Mykolajiw
Kirchengebäude der Orthodoxen Kirche der Ukraine
Orthodoxe Kathedrale
Erbaut in den 1900er Jahren
Mykolajiw